Le mot fenêtre est employé dans plusieurs domaines :
 en architecture, une fenêtre est une ouverture dans un mur ;
 en papeterie pour les enveloppes à courrier, la fenêtre est une zone transparente permettant de laisser apparaître l'adresse postale du destinataire ;
 en informatique, une fenêtre où on peut avoir une vue particularisée d'un objet (au sens informatique) est un élément que l'on retrouve dans la plupart des interfaces graphiques ; 
 en cinéma argentique, la fenêtre de cadrage du film est une partie fondamentale d'une caméra argentique ou d'un appareil de projection cinématographique argentique, découpée dans le couloir qui guide le film pendant son passage derrière l'objectif (caméra) ou devant la source lumineuse de projection et derrière l'objectif (projection des films) ;
 en géologie, une fenêtre est une dépression creusée par l'érosion à travers une nappe de charriage ;
 en anatomie, une fenêtre est un important orifice naturel percé dans le crâne ou un autre os. On utilise aussi le terme de « foramen »;
 en psychologie, une fenêtre de Johari est une méthode de représentation de la communication entre deux entités ;
en psychologie, la fenêtre d'Overton, aussi connue comme la fenêtre de discours, est la gamme d'idées que le public acceptera.
 dans le domaine de l'astronautique, une fenêtre de lancement est l'intervalle de temps pendant lequel un lancement peut être réalisé ;
 en astronomie, la fenêtre de Baade est une région situé à proximité du centre galactique et néanmoins aisément observable du fait de la présence raréfiée de poussières dans sa direction ;
 en géométrie, une fenêtre de Viviani est une courbe obtenue par l'intersection d'un sphère et d'un cylindre ;
 dans le massif du Mont-Blanc, la fenêtre de Saleina est un col qui relie le glacier de Saleina au plateau du Trient ; 
 en statistique, une fenêtre ( : bandwidth) est le paramètre de lissage associé à un estimateur par noyau.

Voir aussi 
 
 La Fenêtre, film argentin de Carlos Sorín (2008)